Alfred Karger ist der Name folgender Personen:

* Alfred Karger (Jurist) (1891–1968), deutscher Jurist
 Alfred Karger (Maler) (1925–1978), österreichischer Maler und Grafiker